Суперкубок Нідерландів з футболу 2021  — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2021 року між чемпіоном і володарем кубка Нідерландів Аяксом та віце-чемпіоном Нідерландів ПСВ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2021
Нідерланди
Серпень 2021
2021 у нідерландському спорті